Joana de Valois (comtessa d'Hainaut) (1294-1352), filla de Carles I de Valois i de Margarida d'Anjou, casada amb Guillem I d'Hainaut
 Joana de Valois (comtessa de Beaumont) (1304-1363), filla de Carles I de Valois i de Caterina de Courtenay, casada amb Robert III d'Artois
 Joana Valois o Joana de França, filla de Felip VI (1351-1371).
 Joana de Valois (reina de Navarra), filla de Joan II el Bo i de Bona de Luxemburg, casada amb Carles II de Navarra 
 Joana de Valois (1391-1433), filla de Carles VI de França, casada amb Joan V de Bretanya
 Santa Joana de Valois (Nogent-le-Roi, 1464 - Bourges, 1505), santa, filla de Lluís XI de França i de Carlota de Savoia, casada amb Lluís XII de França 
 Joana de Valois, filla d'Enric II de França i de Caterina de Mèdici, nascuda morta
 Joana de Valois o Joana de França (duquessa de Bretanya) (1391-1433), filla de Carles VI de França i Elisabet de Baviera-Ingolstadt, duquessa consort de Bretanya